HMS Chanticleer ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Chanticleer (1808), Brigg der Cherokee-Klasse
 HMS Chanticleer (1861), Sloop der Camelion-Klasse
 HMS Chanticleer (U05), Sloop der Black-Swan-Klasse, 1943 torpediert